781 steht für:
 781 n. Chr.
 Boeing 787-10 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: